Cosulich (in croato Kozulić) è un cognome presente in Venezia Giulia e Dalmazia

Persone 
 Alberto Cosulich – imprenditore italiano
 Antonio Cosulich – armatore italiano
 Callisto Cosulich – imprenditore italiano
 Callisto Cosulich – critico cinematografico e sceneggiatore italiano
 Maria Crocifissa Cosulich – religiosa e beata italiana
 Roberto Cosulich – scacchista italiano
Franco Cosulich – antiquario

Altro 
 Cosulich – famiglia originaria di Lussinpiccolo in Croazia
 Cosulich Società Triestina di Navigazione – società di navigazione di Trieste
 Campo Sportivo Cosulich – campo sportivo a Monfalcone